

Geografia 
 Grassano – comune italiano

Persone 
 Grassano – cognome italiano
 José Colombino Grassano – avvocato, imprenditore e politico brasiliano
 Maurizio Grassano – politico italiano
 Michele Grassano – pallavolista italiano